

Села:
 Одарівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Криничанська селищна громада
 Одарівка — Запорізька область, Запорізький район, Комишуваська селищна громада